Сретенская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Сретенская волость (Нолинский уезд) — в составе Вятской губернии
 Сретенская волость (Пермский уезд) — в составе Пермской губернии
 Сретенская волость (Рыбинский уезд) — в составе Ярославской губернии